Futbol'nyj Klub Zorkij Krasnogorsk (femminile) –  squadra di calcio femminile russa con sede a Krasnogorsk (Oblast' di Mosca)
 Futbol'nyj Klub Zorkij Krasnogorsk (maschile) –  squadra di calcio maschile russa con sede a Krasnogorsk (Oblast' di Mosca)